Virchow är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Virchow är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Virchow är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära Virchow åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Virchow. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Kullar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre